Miejscowości w Czechach:
 Hoštice – gmina w powiecie Kromieryż
 Hoštice – gmina w powiecie Strakonice
 Horní Hoštice – część gminy Javorník w powiecie Jesionik
 Velké Hoštice – gmina w powiecie Opawa